

Нефтяников — селище, Каргасоцький район, Томська область
 Нефтяников — селище, Кетовський район, Курганська область